Novi har flere betydninger:

 Cajus Novi, en dansk arkitekt, kunstformidler og maler
 Novi di Modena, en italiensk by i regionen Emilia-Romagna i Italien
 Novi Ligure, en italiensk by i regionen Piemonte i Italien